Byeoksan Players FC ist ein Fußballverein aus Seoul, Gwanak-gu und Geumcheon-gu in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der fünfthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2008 unter den Namen Byeoksan United FC.

Amateurspielzeiten (2008–2016) 
Der Verein nahm an mehreren Amateurligen teil, die außerhalb des KFA-Fußballligensystems organisiert waren. Zu diesen Spielzeiten bestehen allerdings keine Informationen.

Eingliederung in die Divisions-League (Seit 2017) 
2016 entschied man, sich dem neugegründeten Divisions-League-Fußballverband anzuschließen und traten der ebenfalls neugegründeten K7 League bei. In ihrer ersten Spielzeit, gewannen sie die Staffelmeisterschaft auf Anhieb und gewannen auch die anschließend durchgeführten Aufstiegs-Play-Offs und stiegen somit in die 2018 neugegründeten K6 League auf. 2018 gewann auch der Verein die K6 League-Staffel und stieg in die neugegründete K5 League auf.

Durch den Aufstieg qualifizierte sich der Verein erstmals für den Korean FA Cup. In der 1. Hauptrunde traf der Verein auf die Honam-Universität, welchen man allerdings mit 0:2 unterlag. Für die Spielzeit 2019 konnten sie mit der Verpflichtung von Kim Yong-dae für eine sehr große Überraschung sorgen.

Historie-Übersicht

Aktueller Kader 
Stand: Saison 2019

|}
|}

Sponsoring 
Byeoksan Players FC ist mit dem Sportartikelhersteller Players ein Sponsoring eingegangen und trägt seitdem den Firmennamen mit. Zudem sind sie ihr Ausstatter und verkaufen ihre Produkte über Homepage der Firma Players.

Stadion 
Der Verein besitzt mit den Gwanak-gu-Sportplatz ein eigenes Heimstadion.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Vereinsseite auf Facebook (koreanisch)
 Dokumentation über die Byeoksan Players FC (koreanisch)
 Byeoksan Players FC auf Transfermarkt.de
 Vereinsartikel auf Namuwiki.kr (kor)

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Seoul)
Organisation (Seoul)